Муравйов-Апостол Іван Матвійович (1768—1851) — письменник-просвітитель, перекладач, дипломат.
 Муравйов-Апостол Іполіт Іванович ((1806—1826) — декабрист, молодший брат Муравйова-Апостола Сергія Івановича і Матвія Івановича.
 Муравйов-Апостол Матвій Іванович (1793—1886) — декабрист, підполковник у відставці, брат Сергія й Іполіта Муравйових-Апостолів.
 Муравйов-Апостол Сергій Іванович (1796—1826) — один з лідерів повстання декабристів.

Див. також 
 Муравйов
 Муравйови-Апостоли